Э́дин Дже́ко (; 17 марта 1986, Сараево, СФРЮ) — боснийский футболист, нападающий. Игрок итальянского клуба «Интер» и капитан сборной Боснии и Герцеговины. Рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей (126) и забитым мячам (64).

Клубная карьера

«Вольфсбург» 
Эдин Джеко начал свою профессиональную карьеру в клубе «Железничар», где играл, как полузащитник в 2003—2005 годах. Затем он перешёл в клуб «Теплице», где играл в 2005—2007 годах и забил 16 мячей в 43 матчах, разделив 2-3 место в списке лучших снайперов чемпионата Чехии 2006/07. Там его и заметил тренер «Вольфсбурга» Феликс Магат, немецкий клуб приобрёл игрока за 4 миллиона евро. Эдин удачно вписался в игру команды, успев за первую половину сезона 2007/08 забить 5 мячей и сделать 12 результативных передач, таким образом он был признан лучшим нападающим первой половины сезона 2007/08.

Занял второе место в списке бомбардиров бундеслиги 2008/09, забив 26 мячей (все — с игры) в 32 играх. Больше забил только другой форвард «Вольфсбурга» Графите — 28 (7 — с пенальти). На фоне успехов, на Эдина претендовали лондонский «Арсенал», «Сандерленд» и «Фулхэм», готовые предложить за игрока около 10 миллионов фунтов стерлингов.

Летом 2009 года Джеко продлил контракт с «Вольфсбургом» до 2013 года. В ноябре 2009 года заявил, что намерен летом 2010 года перейти в итальянский «Милан», так как всегда был поклонником россонери. Также боснийцем интересовалась «Бавария» и «Ювентус».

В матчах, где участвовала сборная Боснии и Герцеговины, Эдин три раза подряд признавался лучшим игроком своей сборной.

«Манчестер Сити»

Сезон 2010/2011 
4 января 2011 года главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини объявил о переходе Джеко в английский клуб. Стоимость трансфера составила €35 млн. 7 января 2011 года игрок подписал контракт с «горожанами» сроком на 4,5 года. Дебютировал за «Манчестер Сити» в матче против «Вулверхэмптон Уондерерс» (4:3), в котором отдал голевую передачу. В следующем матче против «Ноттс Каунти» забил свой первый гол за «Сити». 25 апреля 2011 года в матче с «Блэкберн Роверс» (1:0), выйдя на замену на 72-й минуте игры, забил свой первый гол в Премьер-лиге.

Сезон 2011/2012 
28 августа 2011 года в матче с «Тоттенхэм Хотспур» оформил свой первый покер в Премьер-лиге, став первым игроком, забившим 6 голов в первых трёх турах в Премьер-лиге, и побив рекорд Робби Фаулера. Благодаря шести голам в трех турах в августе, Джеко был удостоен звания «игрок месяца».

Позже Джеко помог горожанам выиграть 1:0 в матче против «Уиган Атлетик», забив гол головой, а также забил важный гол в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Порту».

Сезон 2012/2013 
Джеко начал сезон с гола в победном матче против «Саутгемптона». Также он забил один гол в ворота «Куинз Парк Рейнджерс», тем самым в первых трех матчах сезона ему удалось отличиться два раза. После он забил первый гол горожан в Лиге чемпионов УЕФА в матче против «Реал Мадрида» на Сантьяго Бернабеу. 29 сентября Джеко забил победный гол в ворота «Фулхэма» через минуту после выхода на замену. 29 декабря Джеко забил 2 гола в матче против «Норвича», который завершился победой горожан 4-3.

В этом сезоне Джеко забил 15 голов, 14 из которых были забиты в Английской Премьер-лиге.

Сезон 2013/2014 
Свой первый гол в сезоне Джеко забил в матче против «Кардиффа» (2:3). 28 декабря 2013 года в матче против «Кристал Пэлас» забил свой 50-й гол в Англии.

25 марта 2014 года дважды отличился в манчестерском дерби (3:0). 27 апреля он забил первый гол в победном гостевом матче против «Кристал Пэлас».

Сезон 2014/2015 
17 августа 2014 года в матче против «Ньюкасла» Джеко отдал голевую передачу на Давида Сильву, который забил первый гол горожан в этом сезоне. 20 августа Джеко подписал новый четырёхлетний контракт.

24 сентября забил свои первые два гола в сезоне в матче третьего раунда Кубка Футбольной лиги против «Шеффилд Уэнсдей».

«Рома» 
6 августа 2015 года официальный сайт клуба «Рома» сообщил, что Эдин Джеко 7 августа пройдет медицинское обследование и станет игроком клуба. 12 августа «Рома» объявила об аренде Джеко за € 4 млн с обязательным правом выкупа за € 11 млн. Дебютировал в матче против «Вероны» (1:1). Свой первый гол за новый клуб забил 30 августа в матче против «Ювентуса» (2:1). 2 октября 2015 года стало известно, что Рома" полностью выкупила права. В первом сезоне Джеко забил 10 голов (8 из которых в Серии А). Второй сезон в «Роме» стал для Джеко самым результативным в его карьере. В сезоне 2016/17 забил 39 голов, тем самым побив рекорд бомбардиров клуба: Родольфа Волка (1930/31) и Франческо Тотти (2006/07), каждый из которых забил по 32 гола за сезон. В Серии А забил 29 мячей (что стало повторением рекорда Волка). В розыгрыше Лиге Европы Джеко отличился 8 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром турнира. В сезоне 2017/18 забил 24 мяча, 16 из которых пришлись на Серию А. В Лиге чемпионов во многом благодаря Джеко «Рома» смогла показать наивысший результат за последние 34 года, дойдя до полуфинала. На групповом этапе в гостевом матче против «Челси» (3:3) Джеко оформил дубль. В 1/8 финала в домашнем ответном матче с «Шахтёром» забил единственный мяч. В 1/4 финала в противостоянии с «Барселоной» Джеко в обоих матчах отличился по голу, а клуб после гостевого поражения, смог сенсационно выбить каталонцев и пройти дальше. В полуфинале с «Ливерпулем» Джеко также в обоих матчах забил по мячу, однако «Рома» не смогла выйти в финал, проиграв с общим счётом 6:7. По итогу розыгрыша Джеко с 8 забитыми мячами вошёл в символическую сборную турнира, а по итогу сезона был признан лучшим игроком своего клуба.

«Интер» 
14 августа 2021 года миланский Интер сообщил о подписании с боснийским форвардом двухлетнего контракта до 30 июня 2023. Эдин Джеко забил 2 гола в ворота «Дженоа» в своём первом же официальном матче 21 августа 2021 года.

8 октября 2022 года в матче против «Сассуоло» забил свой юбилейный, 100, а затем и 101-й голы в Серии А (85 за «Рому», 16 за «Интернационале»). Он стал 3-м самым возрастным игроком в Серии А, которому удалось достичь рубежа в 100 голов  (36 лет и 205 дней), после Горана Пандева (37 лет и 268 дней, 21 апреля 2021) and Серджо Пеллиссье (37 лет и 243 дня, 11 декабря 2016).

Карьера в сборной 
Дебютировал в сборной Боснии и Герцеговины 2 июня 2007 года в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2008 против сборной Турции. Боснийцы победили со счётом 3:2, а сам Джеко отметился забитым мячом.

Играл за сборную на чемпионате мира 2014. Провёл 3 матча и забил 1 гол в рамках группового этапа. В плей-офф сборная пробиться не сумела.

Статистика выступлений

Клубная карьера 
по состоянию на 18 февраля 2023 года

Выступления за сборную 

Итого: 126 игр / 64 гола; 56 побед, 27 ничьих, 43 поражения.

Достижения

Командные 
«Вольфсбург»
 Чемпион Германии: 2008/09

«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (2): 2011/12, 2013/14
 Обладатель Кубка Англии: 2010/11
 Обладатель Кубка Футбольной Лиги: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Англии: 2012

«Интернационале»
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2021, 2022

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Германии: 2009/10 (22 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Италии: 2016/17 (29 голов)
 Лучший бомбардир Лиги Европы УЕФА: 2016/17 (8 голов)
 Лучший бомбардир сборной Боснии и Герцеговины: 60 голов
 Входит в символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА: 2017/18
 Входит в символическую сборную Лиги Европы УЕФА: 2020/21
 Лучший игрок сезона в «Роме»: 2017/18

Личная жизнь 
Двоюродный брат Эмира Спахича.

31 марта 2014 года Джеко женился на Амре Силайджич. 2 февраля 2016 года у них родилась дочь Уна. 9 сентября 2017 года родился сын Дани. 12 сентября 2020 родилась дочь Далия.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Джеко на сайте «Вольфсбурга»
 Профиль игрока на сайте www.weltfussball.de

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Футболисты года Германии
Игроки ФК «Железничар» Сараево
Игроки ФК «Усти-над-Лабем»
Игроки ФК «Теплице»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Рома»
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Игроки ФК «Интернационале»